Sapois, commune française du Jura
 Sapois, commune française des Vosges

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France